Ivan II. Smilo Bohemus (1386. – 1394.)
 Ivan II., francuski kralj
 Ivan II., moskovski veliki knez
 Ivan II., portugalski kralj
 Ivan II., trapezuntski car
 Ivan II. Bugarski 
 Ivan II., papa